Vintervägtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Vintervägtjärnen (Stensele socken, Lappland, 721546-155207), sjö i Storumans kommun, 
Vintervägtjärnen (Stensele socken, Lappland, 726826-153356), sjö i Storumans kommun,

Se även
Vintervägatjärn
Vintervägstjärnen
Vintervägaselet, sjö i Älvsbyns kommun,  (21 ha)
Vintervägssjön
Talvitienjärvi (på finska)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn